Julien Héteau est un acteur français né à Angers. Il est principalement connu pour différents rôles à la télévision et au théâtre, essentiellement dans des pièces de création. Il a écrit plusieurs pièces, dont Que demande le peuple?!, et mis en scène plusieurs spectacles. En 2006, il a également racheté avec la comédienne Sandra Everro le Funambule Montmartre, un théâtre situé rue des Saules à Paris.

Télévision 
 2002 : La Brigade des mineurs de Miguel Courtois
 2004 : Léa Parker de Robin Davis
2005 : Commissaire Valence de Patrick Grandperret
 2007 : Plus belle la vie de Hubert Besson (saison 3) : Andréas Zagan
 2007 : Camping Paradis de Sylvie Ayme (saison 1 épisode 2) : Pierre
 2009 : L'École du pouvoir de Raoul Peck
2020 : Cassandre de Marwen Abdallah

Courts-métrages 
 La vie sans secret de Walter Nions de Hugo Gélin.
 Mourir pour vivre de Michael Alcaras
2014: Les Textapes d'Alice d'Angela Soupe

Théâtre
 2020/21 Encore une fois création Cie Comique Opéra mes et Livret Robert Sandoz et Blaise Ubaldini Théatre du Crève Coeur Genève plus tournée
 2019/20/21 Main basse sur le Magot d'Arnaud Cassand mes: J. Decombes: Théâtre Montreux Riviera ( Suisse) Funambule et tournée
 2017/ 2018 Ceci n’est pas une comédie romantique de Yanik Vabre, mise en scène Eric Leroch Funambule plus tournée 
2015/2016: Arrête de faire le clown, auteur et metteur en scène, spectacle pour enfants2015 En panne d'excuse- Jonathan Dos Santos Théâtre le Funambule Montmartre
2014 Mars et venus - Patrick Hernandez Théâtre des Blancs Manteaux
2014 Merci du cadeau - Fabrice Tosoni Théâtre du Mélo d’Amélie 
2012/13 La Libibandine de Julie Neveu, mise en scène de Jacques Decombes au Funambule et théâtre Michel
 2010/2014 Zik Boum, auteur et metteur en scène, concert rock pour enfants
 2011 Chronologie du couple de Georges Feydeau et Georges Courteline
 2010/2011 Drôle de Nuit de Frédérick Sigrist, mise en scène Sonia Vollereaux - Sandra Everro Théâtre du Funambule/ Comédie Bastille
 2010 Brassens, Brel, Ferré, l'interview d'Aurore Ly
 2009 Troisième fenêtre sur la gauche de Frederik Sigrist, à Nancy et Paris
2001/2005 Que demande le peuple ? adapté du roman "Le livre est meilleur que le film" (éditions D'Orbestier) du Nantais Stéphane Pajot. Soit la vie héroïque de quatre amis, Ritchie, Babar, Petit-Louis et Serclo 
2005 La dispute de Marivaux mes W Mallatrat Guichet Montparnasse et Avignon
2002 Et si c’était de Thierry Lartigau, Guichet Montparnasse
 2002 Une vie de jeune, spectacle de rue et d’impro. En tournée à Rennes et Nantes
1996 Rouget le braconnier de M. David à Angers (amateur)

Références

Liens externes 

Acteur français de théâtre
Acteur français de télévision
Naissance à Angers
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)